Sezon (1984/1985) był 82. sezonem Nemzeti Bajnokság I – najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Budapest Honvéd SE. Tytuł króla strzelców zdobyli Lajos Détári (Budapest Honvéd SE) oraz József Kiprich (Tatabányai Bányász SC), którzy strzelili po 18 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry – tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej